Jehan ou Jéhan est un prénom français, graphie ancienne et variante de Jean, très fréquent au Moyen Âge et rarement utilisé de nos jours.

Il a comme variante Jehannot.

Sa forme féminine est le prénom Jehanne, graphie authentique de Jeanne d'Arc.

Sens et origine du prénom 

Ce prénom vient du latin Johannes, issu du grec Ἰωάννης (Iôannès), qui procède de l'hébreu Yeo (ou Jeho, prononcé de façon identique), contraction de YHWH (Yehovah « Je serai »), combiné avec l'élément hanan (« grâce »), d'où le sens global de « YHWH fait grâce. »

La forme Jehan en ancien français n'est pas directement issue de Johannes, mais d'une variante populaire *JOAN, devenue *JAAN en gallo-roman ; le 'h' a été introduit pendant une longue période pour latiniser la graphie, mais celle-ci a par la suite été simplifiée en Jean, conformément à la prononciation.

Personnalités portant le prénom Jehan

Roi de France 

 Jehan II le Bon, roi de France de 1350 à 1364 ;

Prince 

 Jehan  de Bourgogne, dit « Jehan sans Peur », prince de la maison capétienne de Valois.

Trouvères 
 Jehan Bretel (vers 1210-1272), un trouvère français, sergent à l'Abbaye Saint-Vaast à Arras ;
 Jehan de Douay (), un trouvère français né à Douai (comté de Flandre) ;
 Jehan de Grieviler (), un trouvère français ;
 Jehan Erart (), un trouvère français ;
 Jehan le Cuvelier d'Arras (), un trouvère français ;
 Jehan de Grieviler (), un trouvère français ;
 Jehan de Marli (), un trouvère français ;
 Jehan de Renti (), un trouvère français ;
 Jehan Simon (), un trouvère français ;
 Jehan de Vergelai (), un trouvère français.

Comtes de Soissons, princes de Chimay 
 Jehan II, comte de Soissons (?-1270), il reçoit la garde de la châtellerie de Couvin ;
 Jehan III, comte de Soissons (?-1282), seigneur de Chimay ;
 Jehan IV, comte de Soissons (?-1289) ;
 Jehan V, comte de Soissons.

Vicomtes d'Avranches 
 Jehan de la Revue, au service du roi de 1346 à 1347 ;
 Jehan Toustain de 1361 à 1362 ;
 Jehan Boniaut de 1373 à 1377 ;
 Jehan Grey de 1377 à 1383 ;
 Jehan Baudouin de 1383 à 1384 ;
 Jehan Gaudin de 1384 à 1390 ;
 Jehan Le Gey de 1390 à 1393 ;
 Jehan Le Chien de 1413 à 1419.

Maires de Dijon 
 Jehan de Verne de 1259 à 1260, de 1272 à 1273, et de 1293 à 1294 ;
 Jehan de Plombières de 1316 à 1317, de 1323 à 1324, de 1341 à 1342, et de 1344 à 1345 ;
 Laurenz de Saint Jehan de 1317 à 1318 ;
 Jehan de Baleno de 1319 à 1320 ;
 Jehan du Pautez de 1326 à 1327	;
 Jehan de France de 1327 à 1328	;
 Jehan Frerouhot de 1345 à 1346	;
 Jehan de Loeuvre	de 1355 à 1356 ;
 Jehan de Foissy de 1362 à 1363 ;
 Jehan Poissenot de 1364 à 1365, de 1369 à 1370 et de 1395 à 1396 ;
 Jehan de Saint-Cyr de 1367 à 1369 ;
 Jehan de Varanges de 1376 à 1378, de 1379 à 1380 et de 1391 à 1393 ;
 Jehan Baudot de 1388 à 1391 et de 1396 à 1398 ;
 Jehan Gélinier de 1393 à 1395 et de 1398 à 1400 ;
 Jehan de Saulx de 1426 à 1427 et de 1430 à 1433 ;
 Jehan Noël de 1526 à 1528, de 1531 à 1532 et de 1538 à 1539 ;
 Jehan Le Marlet de 1540 à 1542 et de 1543 à 1545, de 1577 à 1579 et de 1580 à 1581 ;
 Jehan Jaquot de 1547 à 1551 ;
 Jehan Rolin en 1554 ;
 Jehan Maillard de 1560 à 1561;
 Jehan Petit de 1576 à 1577 et de 1579 à 1580.

Maires de Mantes-la-Jolie 
 Jehan Pèlerin en 1374 ;
 Jehan d'Escauville en 1377 et 1429 ;
 Jehan de Chauvincourt en 1380, 1386 et 1388 ;
 Jehan Pèlerin en 1381, 1387, 1390 et 1393	;
 Jehan Aupers en 1450 et 1460 ;
 Jehan Varin en 1452 et 1461 ;
 Jehan Pèlerin en 1471, 1478 et 1485 ;
 Jehan le Fèvre en 1488, 1524 et 1536 ;
 Jehan de Chèvremont en 1494 ;
 Jehan Cointerel en 1512, 1513 et 1514 ;
 Jehan Varin en 1529 et 1547 ;
 Jehan Fizeau en 1559 ;
 Jehan Daret en 1578 ;
 Jehan Barquillet en 1612.

Maires de Rennes 
 Jehan Guinot en 1433 ;
 Jehan Duboais en 1469 ;
 Jehan Sejourne 1499 ;
 Jehan Vaucouleurs 1509 ;
 Jehan Le Duc 1559.

Organistes français de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
 Jehan Bailly (), de 1453 à 1458 ;
 Jehan Campana (), de 1458 à 1459 (également prêtre) ;
 Jehan Perrenet (), de 1463 à 1475 ;
 Jehan Hannyn (/), de 1475 à 1504 ;
 Jehan Peu (/), de 1504 à 1515 ;
 Jehan Regnault (/), de 1515 à 1527 et de 1529 à 1537 ;
 Jehan Revert (1920-2015), (également prêtre sulpicien, maître de chapelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris de 1959 à 1991).

Autres personnalités

Jehan d'Estaires (), seigneur de la ville d'Estaires qui prit part à la Première Croisade et à la prise de Constantinople et de Jérusalem ;
 Jehan d'Arrabloy (), un noble français, seigneur d'Arrabloy, sénéchal du Périgord et du Quercy ;

Jehan de Montmirel ou Jean de Montmirail (1165-1217), Baron de Montmirail, connétable de France qui participa à la quatrième croisade ;
 Jehan de Chelles (?-vers 1265), un architecte français du , l'un des architectes de la cathédrale Notre-Dame de Paris ;
 Jehan de Meung, de son vrai nom Jean Chopinel (vers 1240-vers 1305), un poète français connu surtout pour sa suite du Roman de la Rose.

Jehan Yperman (vers 1260-vers 1331), un chirurgien flamand, premier auteur d'un ouvrage de médecine en langue néerlandaise ;
 Jehan de Vignay ou Jehan du Vingnai (vers 1283-après 1340), un traducteur français connu pour son énorme production de traductions du latin au français ;
 Jehan le Bel (vers 1290, vers 1370), un chroniqueur liégeois du Moyen Âge, chanoine de Saint-Lambert à Liège ;
 Jehan de Mandeville, de son vrai nom Jean de Bourgogne (?-1372), un médecin et explorateur belge parti en Égypte et dans différents pays d'Asie, jusqu'en Chine ;
 Jehan Goulain (vers 1325-1403), un théologien et moine carme français ;
 Jehan Pastoret (1328-1405), avocat du roi au Parlement de Paris sous le règne de Charles V et membre de la régence de Charles VI ;
 Jehan Froissart ou Jean Froissart (vers 1337, vers 1405), un des plus importants chroniqueurs de l'époque médiévale ;
 Jehan de Launay (vers 1340-1381), un homme de guerre des Flandres au , capitaine des Gantois rebelles ;
 Jehan de Brie (vers 1349-après 1380), un administrateur français de la cour de Charles V, théoricien de l’élevage des ovins ;
 Jehan de Marville (?-1389), un sculpteur français associé au chantier de la Chartreuse de Champmol pour le duc de Bourgogne Philippe le Hardi ;
 Jehan de Chanteprime (?-1410), un administrateur français, Trésorier des Guerres, Général des finances du roi Charles V, Garde du Trésor des Chartes ;

Jean de Bazvalan (?-vers 1400), un noble breton ayant servi sous le duc Jean IV de Bretagne ;
 Jehan Regnier (1392-1468), un bailli d'Auxerre et poète français ;
 Jehan de Wavrin (ca.1398-ca.1474), un homme de guerre, homme de lettres et bibliophile français ;
 Jehan de Boisgibault (-), un seigneur et chevalier du Moyen Âge pendant la guerre de Cent Ans ;
 Jehan Leclerc de Pulligney (vers 1395-1464), bourgeois de Nancy anobli, écuyer et conseiller du roi et Garde des coffres et des joyaux du duc Charles II de Lorraine ;
  (, un mathématicien français, le premier à utiliser les termes de bymillion et de trimillion ;
 Jehan Foucault de Saint-Germain (vers 1400-vers 1465), un noble limousin qui a notamment combattu aux côtés de Jeanne d'Arc à Orléans ;
 Jehan Bagnyon (1412-?), un juriste, historien et homme politique du canton de Vaud du duché de Savoie ;
 Jehan Lagadeuc (), prêtre breton de Tréguier, auteur d'un ouvrage à la fois premier dictionnaire breton, premier dictionnaire français et premier dictionnaire trilingue en 1464 ;
 Jehan Plon (), un typographe danois probablement à l'origine de la lignée qui a donné les éditeurs Plon ;
 Jehan de Dammartin (?-1454), un architecte français qui a travaillé sur les cathédrales de Tours et du Mans ;
 Jehan de Daillon (1423-1481), seigneur du Lude, chambellan du roi de France Louis XI, gouverneur du Dauphiné, de l'Artois, d'Alençon et du Perche et bailli du Cotentin ;
 Jehan Perréal (1455 ou 1460-vers 1528), architecte, poète français, et surtout peintre officiel des rois Charles VIII, Louis XII et François  ;
 Jehan Tisserant (?-1496), membre de l'Ordre des frères mineurs, franciscain cordelier et prédicateur de Notre-Dame de Paris ;
 Jehan de Hollingue plus connu comme Jean Mouton (1459-1522), un compositeur français de Picardie, ami du compositeur Josquin des Prés ;
 Jehan II de Saint-Gelais , le  d'Uzès ;
 Jehan Le Saulx d'Espanney (), un dramaturge français originaire d’Épaney dans le Calvados ;
 Jean Fresneau (), un musicien et compositeur français actif de 1470 à 1505 ;
 Jehan de Félin (/), un architecte français, maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris ;

Petit Jehan de Florange (vers 1465-1521), un officier au sceau de Robert II de La Marck et capitaine de la forteresse de Florange en 1514 ;
 Jehan d'Authon (vers 1466-1527), un moine et historiographe français, chroniqueur du roi Louis XII ;
 Jehan Bellegambe (vers 1470-vers 1534), un peintre flamand de Douai surnommé le Maître des couleurs ;
 Jehan Daniel (vers 1480-1550), prêtre et musicien, organistre à la cathédrale d'Angers et à Nantes ;
 Jehan Ango (1480-1551), armateur normand à l'origine de voyages vers l'Amérique et gouverneur de Dieppe ;
 Jehan d'Allezzo (1513-1572), seigneur de Lézeau et d'Éragny, trésorier du connétable Anne de Montmorency, conseiller du roi et maître ordinaire de sa Chambre des comptes, gentilshommes du duc de Guise et surintendant de la maison de Guise ;
 Jehan II d'Allonville de Réclainville (1520-vers 1599), un chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de Chartres, puis de Blois, député aux États généraux des ligueurs nobles des pays du Centre ;
 Jehan Boulongne, connu comme Jean Bologne (1529-1608), sculpteur maniériste d'origine flamande, né à Douai et mort à Florence ;
 Jehan Girard (?-1558), imprimeur piémontais protestant de la Réforme ;
 Jehan Denis (/), premier grand explorateur et navigateur français, sous les ordres de Jehan Ango père ;
 Jehan Grahant (/), un des plus anciens orfèvres connus, breton ayant exercé dans la jurande de Morlaix ;
 Jehan Soulas (-avant 1542), un sculpteur français de l'art religieux qui a travaillé à la cathédrale de Chartres ;
 Jehan Tabourot plus connu comme Thoinot Arbeau (1520-1595), un chanoine, compositeur et écrivain de Langres ;
 Jehan Cousin, dit le Jeune (1522-1585), un peintre maniériste et sculpteur français ;
 Jehan Chardavoine (vers 1537-vers 1580), un compositeur français de la Renaissance ;

Jehan Van d'Helle (), une personnalité de la ville française de Wervicq-Sud qui y a implanté la culture du tabac. La ville a créé un géant à son effigie ;
 Jehan II Limosin (vers 1561-1646), un artiste peintre émailleur français de Limoges ;
 Jehan Titelouze (vers 1563-1633), un organiste et compositeur français considéré comme le fondateur de l’école française d'orgue ;
 Jehan Grisel (1567-1622), un poète français ;
 Jehan de Ham, (1570-?), un chantre belge qui fut attaché à la chapelle d'Alexandre Farnèse, prince de Parme, en Italie ;
 Jehan Mousnier de la Montagne (), un explorateur belge d'origine française qui accompagna Jessé de Forest pour la colonisation de l'île de Manhattan ;
 Jehan Gauvin (1641-1706), un colon français charantais de la Nouvelle-France et un des tout premiers habitants de Lorette dès 1673 ;
 Jehan-Jacques Blancpain (1693-?), un industriel suisse de l'horlogerie qui a créé la société Blancpain ;



Jehan Frison (1882-1961), un artiste peintre et graveur belge ;
 Jehan de Terline (1892-1916), un pilote d'avion français de la Première Guerre mondiale
 Jehan de Launoy (?-1942), le cofondateur de La Vérité française, un journal clandestin de la Résistance. Il fut fusillé par les allemands ;
 Jehan Bazin (1901-1981), le second historien de la ville de Landerneau ;
 Jehan Albert Vellard (1901-1996), un ethnographe et naturaliste français, spécialiste de l'ethnobiologie andine ;
 Jehan Mayoux (1904-1975), un poète, enseignant, militant pacifiste, antimilitariste et libertaire ;
 Jehan Faulquier (1910-1984), un député français de la Nièvre ;
 Jehan Alain (1911-1940), un compositeur et organiste français ;
 Jéhan de Buhan (1912-1999), un escrimeur français membre de l'équipe de France d'épée et de fleuret ;
 Jehan Despert (1921-), un poète et essayiste français ;
 Jéhan Le Roy (1923-1992), un cavalier français, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1960 ;
 Jehan Vallerey (1925-1989), un nageur français ;
 Jehan Desanges (1929-), un historien, philologue et épigraphiste français, spécialiste de l'Afrique romaine ;
 Jehan V. Valiquet, un éditeur de musique québécois, fondateur du Groupe Éditorial Musinfo Inc. ;
 Jehan d'Orgeix (1965-), un pilote français de vitesse moto ;

Personnalité portant le prénom Jehannot 
Jehannot est un prénom notamment porté par :
 Jehannot de Lescurel ou Jehan de Lescurel (- , un poète et compositeur parisien du Moyen Âge.

Personnalité portant de patronyme Jéhan 
Jéhan est un patronyme notamment porté par :
 Louis-François Jéhan (1803-1871), un vulgarisateur scientifique français, auteur de nombreux dictionnaires scientifiques ;

Personnalités portant le pseudonyme Jehan 

 Jehan de Beauce (avant 1474-1529), un architecte français connu pour ses travaux notamment sur la cathédrale de Chartres ;
 Jehan d'Abundance (?-1540), un poète français et auteur de farce ;
 Jehan d'Ivray (1861-1940), de son vrai nom Jeanne Puech, une auteure française écrivant surtout sur l'Égypte ;
 Jehan Du Seigneur (1808-1866), pseudonyme de Jean Bernard Duseigneur, un sculpteur romantique français ;
 Jehan Georges Vibert (1840-1902), pseudonyme de Jean-Georges Vibert, un peintre de genre et dramaturge français ;
 Jehan Rictus puis Jehan-Rictus, de son vrai nom Gabriel Randon de Saint-Amand (1867-1933), un poète français célèbre pour ses œuvres composées dans la langue du peuple du Paris ;
 Jehan Testevuide, de son vrai nom Jean Saurel (1873-1922), un illustrateur et caricaturiste français ;
 Jehan de Kaer (1882-1938), de son vrai nom Jean-François-Marie Jacob, un barde, écrivain et poète de langue bretonne vannetaise qui a publié ses œuvres sous trois pseudonymes ;
 Jehan Berjonneau (1890-1966), de son vrai prénom Jules, un artiste peintre français ;
 Jehan Sennep (1894-1982), pseudonyme de Jean-Jacques Charles Pennès, un dessinateur de presse et caricaturiste français ;
 Jehan Le Povremoyne, de son vrai nom Ernest Eugène Coquin (1903-1970), un romancier, conteur, nouvelliste et poète normand ;
 Jehan Sylvius, de son vrai nom Ernest Gengenbach (1903-1979), un homme d'église, écrivain et poète français, auteur d'écrits surréalistes, mystiques et occultistes ;
 Jehan Van Rhyn, de son vrai nom André Duquesne, plus connu sous le pseudonyme Peter Randa (1911-1979), un écrivain français d'origine belge qui a publié ses œuvres sous une douzaine de pseudonymes ;
 Jehan Jonas, de son vrai nom Gérard Beziat (1944-1980), un chanteur français, auteur-compositeur-interprète libertaire des années 1960 et 70 ;
 Jehan ou JeHaN (1957-), de son vrai nom Jean-Marie Cayrecastel, un chanteur-compositeur itinérant de tradition trouvère.

Personnages de fiction 
 Jehan Pistolet, capitaine d'un vieux rafiot corsaire appelé La Brave dans une série de bande dessinée créée en 1952 par René Goscinny et Albert Uderzo ;
Jehan de Loin, personnage d'un roman du même nom de Bertrand Solet.
Jehan le Tonnerre, personnage principal du roman Les Etoiles de Compostelle d'Henri Vincenot.
 P'tit Jehan, un géant de processions et de cortèges inauguré en 2001 et symbolisant la ville française de Douai ;
 Jehan de Meudon dit « Songe-Creux », un personnage de la série de bande dessinée Angelot du lac d'Yvan Pommaux.
 Jean « Jehan » Prouvaire, révolutionnaire membre des Amis de l'ABC dans le roman Les Misérables de Victor Hugo.
 Jehan Frollo, étudiant dissipé qui fréquente les truands de la Cour des miracles, frère de l'archidiacre Claude Frollo, dans le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.

Œuvres 

 Jehan et Blonde, un roman médiéval écrit en 1240 par Philippe de Remy, en vieux français avec des expressions en langue picarde
 Jehan de Paris, un roman en prose anonyme de la fin du , probablement composé vers 1494-1495.

Géants des festivités du Nord de la France 
 Jehan d'Estaires, un géant porté de la ville française d'Estaires en l'honneur de Jehan d'Estaires.
 Jehan Van d'Helle, un géant de la ville française de Wervicq-Sud en l'honneur de Jehan Van d'Helle. Au cours des festivités de l'Ascension, on jette des pipes par les fenêtres pour rappeler un incendie dans la barbe de ce planteur de tabac du  ;

Odonymie 

 Rue Jehan-Loing-Letier ou rue Jehan-Lonctier ou rue Jehan-Lointier, les noms médiévaux de la rue Jean-Lantier dans le  de Paris, en France ;
Rue Messire Jehan, une rue situé à Boulay-Moselle en Lorraine.
Rue Jehan de Meung, à Orléans dans le Loiret.
Rue Jehan du Lys, à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret.
Rue Jehan Leroy, à Ligron dans la Sarthe.
Avenue Jehan de Beauce, à Chartres en Eure-et-Loir.
 Square Jehan-Rictus, un square situé place des Abbesses, à Montmartre, dans le  de Paris.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
  (page d'homonymie)
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Patronyme français